Юрий Николаевич Александров (11 апреля 1921, Саратов — 20 июля 2009, Москва) — историк Москвы, кандидат исторических наук, один из ведущих москвоведов, автор почти двадцати книг и более сотни статей по истории, архитектуре, топонимике первопрестольной столицы. Ученик историка Е. В. Тарле (1874—1955). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в Саратове в 1921 году, детство провёл на Волге. С 1930 года жил в Москве, воспитывался мамой и бабушкой. 

В 1939 году с отличием окончил школу и поступил в Московский государственный университет на исторический факультет, откуда в сентябре 1939 года с первого курса был призван в Красную Армию, где вместо поступления в военное училище, самостоятельно выбрал срочную службу рядовым в танковых войсках и был направлен в 8-ю мото-бронебригаду в Монголии. В мае 1941 года, после приезда командующего кавалерией РККА Оки Городовикова в Монголию, воинскую часть в составе 16 армии перебросили на запад СССР, в район Шепетовки за Киевом — на старую советско-польскую границу, где и встретил начало Великой Отечественной войны. 

После отхода советских частей с территории Украины на восток принимал участие в обороне Смоленска, в июле 1941 года вместе с остатками 16 армии эвакуировался через Соловьёвскую переправу. В октябре 1941 года в составе 128-й танковой бригады Западного фронта участвовал в Вяземской операции, где пытаясь выйти из окружения вместе с 19-й и 20-й армиями в Вяземском котле попал в плен. 

Дважды бежал из немецких лагерей, устроился на работу электромонтёром на железной дороге в оккупированной Унече. После освобождения Унечи в сентябре 1943 года, работал на железной дороге до марта 1944 года, но получив повестку, после допросов в СМЕРШе, сбежал с пересыльного пункта в Брянске и вернулся домой в Москву, где 06.06.1944 года на своей квартире снова был арестован СМЕРШем. 

Содержался в ряде московских тюрем — «Матросской Тишине», Таганской, Бутырской. Приговорён военным трибуналом к 10 годам лишения свободы, но приговор заменили штрафбатом. C 08.08.1944 года снова в войсках. Во время атаки штрафного батальона на укреплённые немецкие позиции в Восточной Пруссии (с целью выявления замаскированных огневых точек противника) получил осколочное ранение в левую руку, после чего судимость была полностью снята — «за мужество и героизм». 

Далее воевал рядовым стрелком-телефонистом в 798-м отдельном батальоне связи 338 сд 113 ск 39 армии 3-го Белорусского фронта. Победу над Германией встретил в капитулировавшем Кёнигсберге, а затем ещё участвовал в войне с Японией на территории Маньчжурии в 1945 году. Награждён рядом правительственных наград. Год служил на выставке трофейного оружия, развернутой на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, откуда в 1946 году был демобилизован.

Окончил исторический факультет МГУ в 1951 году. Получил рекомендацию от своего научного руководителя, знаменитого историка Евгения Викторовича Тарле, о поступлении в аспирантуру, куда из-за факта плена принят не был. Был распределен в Ворошиловград, но свободных рабочих мест там не оказалось. Устроился на работу в московское экскурсионное бюро, перешёл в сектор информации Института истории и теории архитектуры, а затем в научный отдел на должность главного архитектора. В 1970 году стал заведующим отдела методики экскурсионного дела в Центральном совете по туризму СССР. Значительную часть его наследия составляют методические работы по подготовке и проведению экскурсий. 

С 1972 по 1987 год заведовал редакцией краеведения в издательстве «Московский рабочий», где реализовал ряд успешных проектов: ему принадлежала идея создания двух серий краеведческих брошюр — «Биография московского дома» и «Биография московского памятника» (1981—1994 годы) по истории застройки и культурной жизни различных уголков старой Москвы, связанных с конкретными адресами. Брошюры пользовались большой популярностью среди читателей. Долгие годы вел циклы передач о Москве на радио и телевидении.

В 1982 году за многолетнюю плодотворную работу в советской печати указом Президиума Верховного Совета РСФСР награжден Почётной грамотой.

В 1986 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. 

В 1988 году, в связи с постановлением Московского горкома КПСС об омоложении издательских кадров, был переведён на должность научного редактора. Перешёл в организованный в том же году журнал «Наше наследие», где работал до конца своей жизни.  

В апреле 2002 года за работу в Межведомственной городской комиссии по наименованию улиц, станций метро и т. д. (организована в 1998) был удостоен Благодарности от Правительства Москвы.

До последних дней жизни Юрий Александров продолжал трудиться на благо любимого города. Входил в состав Экспертной комиссии Мосгорархитектуры, Ученого совета Музея истории города Москвы и ряда других научных и общественных организаций. 
Прекрасно играл в теннис, любил старую Москву и Санкт-Петербург. Собрал одну из самых полных коллекций путеводителей по Москве, в которой были книги XVIII—XX веков, и в середине 2000-х годов передал её в собрание Музея истории города Москвы.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В 2011 году к 90-летию Юрия Николаевича вышел сборник «Ю. Н. Александров. Избранное», включивший наиболее важные и интересные его работы.

Семья
Жена — Галина Борисовна Младковская (род. 2 августа 1921) — театровед, заведующая драматической редакцией Центрального Телевидения.
Дочь — Анна Юрьевна Александрова, доктор географических наук, профессор кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ.

Избранные труды

См. также 
 Биография московского дома
 Биография московского памятника
 Вяземская операция
 Москва (энциклопедия, 1980)
 Путеводители по Москве
 Соловьёвская переправа

Примечания

Литература 
 Александров Ю. Н. Мой военный крестный путь : (воспоминания ветерана войны) // Наше наследие. — 2005. — № 73. — С. 5-13.
 Александрова А. Ю. «Я с Москвою повенчан»: Вспоминая Юрия Николаевича Александрова… // Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. Т. 8. № 3. С. 108—112. ISSN 1995-0411

Ссылки 
 Интервью с Юрием Александровым // Московское наследие. 2008.
 Памяти Юрия Николаевича Александрова // История фамилии. 20 июля 2009.
 Авторы — дарители Российской национальной библиотеки: январь-декабрь 2009 год. (Александров Ю. Н. Я с Москвою повенчан: историко-биографическое эссе. — М.: Северный паломник, 2007. — 176 с.)
 Сюжеты: Историк-москвовед Ю. Н. Александров. (1997) | net-film.ru (Историк-москвовед Ю. Н. Александров дома в своем рабочем кабинете читает путеводитель по Москве 1833 года, книгу М. И. Пыляева «Старая Москва» и другие; рассказывает о старой Москве)
 Распоряжение мэра Москвы от 23 марта 1998 г. № 266-РМ. О специально уполномоченном органе при Правительстве Москвы — Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы

Участники Великой Отечественной войны
Выпускники исторического факультета МГУ
Краеведы Москвы
Историки СССР
Историки России
Редакторы СССР
Авторы книг по архитектуре из России
Историки архитектуры
Похороненные на Новодевичьем кладбище